Parsons Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Parsons Creek (Granite Normanby River), Nebenfluss des Granite Normanby River in Queensland
 Parsons Creek (Oakover River), Nebenfluss des Oakover River in Western Australia
 Parsons Creek (Tasman River), Nebenfluss des Tasman River, Otago, Neuseeland